Chaussy (Loiret)
Chaussy (Moselle)
Chaussy (Val-d'Oise)